Атлетски митинг у Цириху 2017. одржан је 23. и 24. августа 2017. године на Стадиону Лецигрунд у Цириху. Ово је тринаести од 14. атлетских митинга ИААФ Дијамантске лиге 2017.

Сатница 
.

Резултати такмичења

Мушкарци

Жене

Резултати по дисциплинама 
,

Мушкарци

100 м 

Ветар 0,0 м/с

400 м

1.500 м

5.000 м

400 м препоне

Скок увис 

1 Повукао се са такмичења

Скок мотком 

1 Повукао се са такмичења

Скок удаљ

Бацање копља

Жене

200 м 

Ветар +0,1 м/с

800 м

100 м препоне 

Ветар -0,3 м/с

3.000 м препреке

Троскок

Бацање кугле 

1 Повукла се са такмичења

Бацање копља

Остале дисциплине

Жене

100 м 
Такмичење је почело у 18:55 (1. група) и 19:03 (2. група).,,
Ветар:Група 1: +1,0 м/с, Група 2: -0,7 м/с

4 х 100 м 
Такмичење у штафети је почела у 21:54.

Скок мотком 
Скок мотком за жене одржано је 23. августа 2017. године у дворани са почетком у 18:30 часова.

Рекорди

Референце

Спољашње везе 
 Сајт ИААФ Дијамантске лиге
 Резултати такмичења сајт ИААФ

Атлетски митинг у Цириху
ИААФ Дијамантска лига 2017.